La tela di Carlotta (Charlotte's Web) – una fiaba dello scrittore statunitense E. B. White
 La meravigliosa, stupenda storia di Carlotta e del porcellino Wilbur (Charlotte's Web) – un film del 1973
 La grande avventura di Wilbur - La tela di Carlotta 2 (Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure) – un film del 2003, sequel di quello del 1973 
 La tela di Carlotta (Charlotte's Web) – un film del 2006